Exhibition – film del 1975
 Exhibition – film del 2013
 Exhibition – album di Gary Numan